«Хамелео́н» — рассказ русского писателя Антона Павловича Чехова. Впервые опубликован в журнале «Осколки» № 36 от 8 сентября 1884 года под подписью «А. Чехонте». В 1886 году «Хамелеон» был также выпущен с мелкими изменениями «Осколками» в составе сборника Чехова «Пёстрые рассказы».

Рассказ был переведён на болгарский, венгерский, немецкий, польский, сербскохорватский, финский и чешский языки ещё при жизни Чехова. В России (а ранее — в СССР) «Хамелеон» входит в программу основного общего образования.

Рассказ был экранизирован в 1971 году как часть советского телефильма «Эти разные, разные, разные лица…». В 2009 году по мотивам рассказа вышел короткометражный анимационный фильм «Очумелов».

Сюжет 
Полицейский надзиратель Очумелов стал свидетелем инцидента на базарной площади. Золотых дел мастер Хрюкин предъявляет толпе свой окровавленный палец, укушенный сжавшимся рядом бесхозным щенком борзой. Пока толпа выясняет, бродячая ли это собака или генеральская, Очумелов, в зависимости от мнимого статуса животного, неоднократно меняет свои указания истребить собаку на угрозы Хрюкину и обратно.

Экранизация 
В 1929 году вышел в свет немой киноальманах Якова Протазанова «Чины и люди», состоящих из трёх самостоятельных новелл. Одна из частей ленты была снята по мотивам «Хамелеона» Роль Очумелова сыграл Иван Москвин, роль Хрюкина сыграл Владимир Попов.

Ещё одна экранизация рассказа «Хамелеон» состоялась в 1971 году, когда Игорь Ильинский и Юрий Сааков выпустили телевизионный фильм «Эти разные, разные, разные лица…». Все роли в этой ленте, состоящей из семи новелл, исполнил Игорь Ильинский. В 1972 году на Всесоюзном кинофестивале за актёрскую работу в этой картине Игорь Владимирович получил первую премию.

В 1986 году рассказ был экранизирован в индийском сериале Katha Sagar («Море историй»), задуманном как экранизация наиболее известных рассказов мировой классики. Режиссёром серии под названием «Girgit», сюжет которой (с индийским колоритом) полностью основан на рассказе, выступил Шьям Бенегал. В титрах к серии Чехов указан как автор.

2004 — Хамелеон / Kameleon (ТВ) (Сербия и Черногория), режиссёр Миливое Милошевич (сериал «Смешные и другие сцены»).

В 2009 году был снят российский мультфильм "Очумелов "(режиссёр Алексей Дёмин) в рамках проекта «Русская классика — детям».

Примечания 

Рассказы 1884 года
Рассказы Антона Чехова
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Осколки»